Termín superskupina má více významů:

 superskupina (biologie),
 superskupina (hudba).